Алфавитный список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.



А 
 Адамсон, Джеймс Крейг (Adamson James Craig)
 Айвинс, Марша (Ivins Marsha)
 Айзекман, Джаред (Jared Isaacman)
 Айзли, Донн Фултон (Eisele Donn Fulton)
 Акаба, Джозеф Майкл (Acaba Joseph Michael)
 Аллен, Джозеф Персивал (Allen Joseph Percival)
 Аллен, Эндрю Майкл (Allen Andrew Michael)
 Андерс, Уильям Элисон (Anders William Alison)
 Андерсон, Клейтон Конрад (Anderson Clayton Conrad)
 Андерсон, Майкл Филлип (Anderson Michael Phillip)
 Ансари, Ануше (Ansari Anousheh)
 Антонелли, Доминик Энтони (Antonelli Dominic Anthony)
 Армстронг, Нил Олден (Armstrong Neil Alden)
 Арнольд, Ричард Роберт (Arnold Richard Robert)
 Арсено, Хейли (Hayley Arceneaux)
 Аршамбо, Ли Джозеф (Archambault Lee Joseph)
 Ауньон-Ченселлор, Серена (Auñón-Chancellor Serena Maria)

Б 
 Баки, Джей Кларк (Buckey Jay Clarck)
 Бакли, Джеймс Фредерик (Buchli James Frederick)
 Барратт, Майкл Рид (Barratt Michael Reed)
 Барри, Даниэль Томас (Daniel Thomas Barry)
 Бартоу, Джон-Дэвид Фрэнсис (Bartoe John-David Francis)
 Бауэрсокс, Кеннет Дуэйн (Bowersox Kenneth Dwane)
 Бейгиан, Джеймс Филлипп (Bagian James Phillipp)
 Бейкер, Майкл Аллен (Baker Michael Allen)
 Бейкер, Эллен Шулман (Baker Ellen Shulman)
 Бенкен, Роберт Луис (Behnken Robert Louis)
 Бербэнк, Дэниел Кристофер (Burbank Daniel Christopher)
 Бин, Алан ЛаВерн (Bean Alan LaVern)
 Блаха, Джон Элмер (Blaha John Elmer)
 Блумфилд, Майкл Джон (Bloomfield Michael John)
 Блуфорд, Гайон Стюарт (Bluford Guion Stewart Jr.)
 Бобко, Кэрол Джозеф (Bobko Karol Joseph)
 Болден, Чарльз Фрэнк (Bolden Charles Frank Jr.)
 Борман, Фрэнк Фредерик (Borman Frank Frederick)
 Боу, Эрик Аллен (Boe Eric Allen)
 Боуэн, Стивен Джерард (Bowen Stephen Gerard)
 Бранд, Вэнс ДеВо (Brand Vance DeVoe)
 Бранденстайн, Дэниел Чарлз (Brandenstein Daniel Charles)
 Браун, Дэвид Макдауэлл (Brown David McDowell)
 Браун, Кёртис Ли (Brown Curtis Lee, Jr.)
 Браун, Марк Нил (Brown Mark Neil)
 Брезник, Рэндолф Джеймс (Bresnik Randolf James)
 Брейди, Чарльз Элдон (Brady Charles Eldon Jr.)
 Бриджес, Рой Данбард (Bridges Roy Dunbard Jr.)
 Бурш, Дэниел Уилер (Bursch Daniel Wheeler)
 Бэррон, Кейла (Barron Kayla Jane Sax)

В 
 Ван ден Берг, Людвиг (van den Berg Lodewijk)
 Ванде Хай, Марк Томас (Vande Hei Mark Thomas)
 Ван Хофтен, Джеймс Дугал Адрианус (van Hoften James Dougal Adrianus)
 Виртс, Терри Уэйн (Virts Terry Wayne)
 Вич, Чарлз Лейси (Veach Charles Lacy)
 Восс, Джеймс Шелтон (Voss James Shelton)
 Восс, Дженис Элейн (Voss Janice Elaine)
 Вулф, Дейвид Александер (Wolf David Alexander)

Г 
 Гаран, Рональд Джон-младший (Garan Ronald John)
 Гарднер, Гай Спенсер (Gardner Guy Spencer)
 Гарднер, Дейл Аллан (Gardner Dale Allan)
 Гарн, Эдвин Джейкоб (Garn Edwin Jacob)
 Гемар, Чарлз Доналд (Gemar Charles Donald)
 Гернхардт, Майкл Лэндон (Gernhardt Michael Landon)
 Гибсон, Роберт Ли (Gibson Robert Lee)
 Гибсон, Эдвард Джордж (Gibson Edward George)
 Гленн, Джон Гершель-младший (Glenn John Hercshel, Jr.)
 Гловер, Виктор Джером (Glover Victor Jerome)
 Годвин, Линда Максин (Godwin Linda Maxine)
 Гордон, Ричард Фрэнсис (Gordon Richard Francis)
 Гори, Доминик Ли Падвилл (Gorie Dominic Lee Pudwill)
 Грансфелд, Джон Мейс (Grunsfeld John Mace)
 Грегори, Уильям Джордж (Gregory Wiilliam George)
 Грегори, Фредерик Дрю (Gregory Frederick Drew)
 Грейб, Роналд Джон (Grabe Ronald John)
 Григгс, Стэнли Дейвид (Griggs Stanley David)
 Гриссом, Вирджил Айвэн (Grissom Virgil Ivan)
 Гуд, Майкл Тимоти (Good Michael Timothy)
 Гутьеррес, Сидни Макнил (Gutierrez Sidney McNeil)
 Гэрриот, Оуэн Кей (Garriott Owen Kay)
 Гэрриот, Ричард Аллен (Garriott Richard Allen)
 Гэффни, Фрэнсис Эндрю (Gaffney Francis Andrew)

Д 
 Данбар, Бонни Джинн (Dunbar Bonnie Jeanne)
 Дарранс, Сэмюел Торнтон (Durrance Samuel Thornton)
 Даттон, Джеймс Патрик (Dutton James Patrick)
 Даффи, Брайан (Daffy Brian)
 Дейвис, Нэнси Джен (Davis Nancy Jan)
 Делукас, Лоуренс Джеймс (DeLucas Lawrence James)
 Джемисон, Мэй Кэрол (Jemison Mae Carol)
 Джерниган, Тамара Элизабет (Jernigan Tamara Elizabeth)
 Джетт, Брент Уорд (Jett Brent Ward, Jr.)
 Джонсон, Грегори Карл (Johnson Gregory Carl)
 Джонсон, Грегори Харольд (Johnson Gregory Harold)
 Джоунс, Томас Дейвид (Jones Thomas David)
 Дрю, Бенджамин Элвин (Drew Benjamin Alvin)
 Дьюк, Чарлз Мосс (Duke Charles Moss Jr.)

З 
 Замка, Джордж Дейвид (George David Zamka)

И 
 Инглэнд, Энтони Уэйн (England Anthony Wayne)
 Ирвин, Джеймс Бенсон (Irwin James Benson)

К 
 Кабана, Роберт Доналд (Cabana Robert Donald)
 Каванди, Джанет Линн (Kavandi Janet Lynn)
 Калбертсон, Фрэнк Ли (Culbertson Frank Lee)
 Камарда, Чарлз Джозеф (Camarda Charles Joseph)
 Камерон, Кеннет Доналд (Cameron Kenneth Donald)
 Каннингем, Ронни Уолтер (Cunningham Ronnie Walter)
 Карпентер, Малькольм Скотт (Carpenter Malcolm Scott)
 Карр, Джеральд Пол (Carr Gerald Paul)
 Картер, Мэнли Ланиер (Carter Manly Lanier)
 Каспер, Джон Ховард (Casper John Howard)
 Кассада, Джош Аарон (Cassada Josh Aaron)
 Келли, Джеймс Макнейл (Kelly James McNeal)
 Келли, Марк Эдвард (Kelly Mark Edward)
 Келли, Скотт Джозеф (Kelly Scott Joseph)
 Кервин, Джозеф Питер (Kerwin Joseph Peter)
 Кербим, Роберт Ли (Curbeam Robert Lee, Jr.)
 Кимбро, Роберт Шейн (Kimbrough Robert Shane)
 Кларк, Лорел Блэр Сэлтон (Clark Laurel Blair Salton)
 Клив, Мэри Луиз (Cleave Mary Louise)
 Клиффорд, Майкл Ричард Юрэм (Clifford Michael Richard Uram)
 Кови, Ричард Освальд (Covey Richard Oswald)
 Кокрелл, Кеннет Дейл (Cockrell Kenneth Dale)
 Колдуэлл, Трейси Эллен (Caldwell Tracy Ellen)
 Коллинз, Айлин Мари (Eileen Marie Collins)
 Коллинз, Майкл (Michael Collins)
 Коннор, Ларри (Connor Larry)
 Конрад, Чарлз Питер (Conrad Charles Peter Jr.)
 Копра, Тимоти Леннарт (Kopra Timothy Lennart)
 Коулмэн, Кэтрин Грейс (Coleman Catherine Grace)
 Коутс, Майкл Ллойд (Coats Michael Lloyd)
 Крауч, Роджер Кит (Crouch Roger Keith)
 Крегель, Кевин Ричард (Kregel Kevin Richard)
 Крейтон, Джон Оливер (Creighton John Oliver)
 Кример, Тимоти Джон (Creamer Timothy John)
 Криппен, Роберт Лорел (Crippen Robert Laurel)
 Кук, Кристина (Koch Christina)
 Купер, Лерой Гордон (Cooper Leroy Gordon)
 Кэри, Дуэйн Джин (Carey Duane Gene)
 Кэрри, Нэнси Джейн (Currie Nancy Jane)
 Кэссиди, Кристофер Джон (Cassidy Christopher John)

Л 
 Лав, Стэнли Глен (Love Stanley Glen)
 Лаундж, Джон Майкл (Lounge John Michael)
 Лаусма, Джек Роберт (Lousma Jack Robert)
 Ленуар, Уильям Бенджамин (Lenoir William Benjamin)
 Лесли, Фредерик Уэлдон (Leslie Frederick Weldon)
 Ли, Марк Чарльз (Lee Mark Charles)
 Линд, Дон Лесли (Lind Don Leslie)
 Линдгрен, Челл Норвуд (Lindgren Kjell Norwood)
 Линдсей, Стивен Уэйн (Lindsey Steven Wayne)
 Линенджер, Джерри Майкл (Linenger Jerry Michael)
 Линнехан, Ричард Майкл (Linnehan Richard Michael)
 Линтерис, Грегори Томас (Linteris Gregory Thomas)
 Листма, Дэвид Корнелл (Leestma David Cornell)
 Лихтенберг, Байрон Курт (Lichtenberg Byron Kurt)
 Ловелл, Джеймс Артур (Lovell James Arthur)
 Локхарт, Пол Скотт (Lockhart Paul Scott)
 Лоу, Джордж Дейвид (Low George David)
 Лоуренс, Уэнди Берриен (Lawrence Wendy Berrien)
 Лопес-Алегриа, Майкл Эладио (Lopez-Alegria Michael Eladio)
 Лу, Эдвард Цзан (Lu Edward Tsang)
 Лусид, Шеннон Матильда Уэллс (Lucid Shannon Matilda (Wells)

М 
 Магнус, Сандра Холл (Magnus Sandra Hall)
 Макартур, Кэтрин Меган (McArthur Katherine Megan)
 Макартур, Уильям Сёрлс (McArthur William Surles, Jr.)
 Макбрайд, Джон Эндрю (McBride Jon Andrew)
 Макдивитт, Джеймс Олтон (McDivitt James Alton)
 Маккалли, Майкл Джеймс (McCulley Michael James)
 Макклейн, Энн Шарлотт (McClain Anne Charlotte)
 Маккэндлесс, Брюс (McCandless Bruce)
 Маккул, Уильям Камерон (McCool William Cameron)
 Макмонэгл, Доналд Рей (McMonagle Donald Ray)
 Макнейр, Роналд Эрвин (McNair Ronald Erwin)
 Маллейн, Ричард Майкл (Mullane Richard Michael)
 Манн, Николь Онапу (Mann Nicole Aunapu)
 Маршбёрн, Томас (Marshburn Thomas)
 Масгрейв, Стори (Musgrave Story)
 Массимино, Майкл Джеймс (Massimino Michael James)
 Мастраккио, Ричард Алан (Mastracchio Richard Alan)
 Маттингли, Томас Кеннет (Mattingly Thomas Kenneth)
 Меир, Джессика Ульрика (Meir Jessica Ulrika)
 Мелвин, Леланд Девон (Melvin Leland Devon)
 Мелник, Брюс Эдвард (Melnick Bruce Edwrd)
 Мелрой, Памела Энн (Melroy Pamela Ann)
 Меткалф-Линденбургер, Дороти Мари (Metcalf-Lindenburger Dorothy Marie)
 Мид, Карл Джозеф (Meade Carl Joseph)
 Митчелл, Эдгар Дин (Mitchell Edgar Dean)
 Морган, Эндрю Ричард (Morgan Andrew Richard)
 Морган, Барбара Рэддинг (Morgan Barbara Radding)
 Морин, Ли Миллер Эмил (Morin Lee Miller Emile)

Н 
 Найберг, Карен Луджин (Nyberg Karen Lujean)
 Нейгел, Стивен Рей (Nagel Steven Ray)
 Нельсон, Джордж Драйвер (Nelson George Driver)
 Нельсон, Клэренс Уильям (Nelson Clarence William)
 Новак, Лайза Мария (Nowak Lisa Maria)
 Норьега, Карлос Исмаэль (Noriega Jiménez Carlos Ismael)
 Ньюман, Джеймс Хансен (Newman James Hansen)

О 
 Овермайер, Роберт Франклин (Overmyer Robert Franklin)
 О'Коннор, Брайан Дэниел (O`Connor Bryan Daniel)
 Олдрин, Эдвин Юджин (Aldrin Edwin Eugene Jr.)
 Оливас, Джон Дэниел (Olivas John Daniel)
 Олсен, Грегори (Olsen Gregory Hammond)
 Олтман, Скотт Даглас (Altman Scott Douglas)
 Онидзука, Эллисон Сёдзи (Onizuka Ellison Shoji)
 Освальд, Стивен Скот (Oswald Stephen Scott)
 Офилейн, Уильям Энтони (Oefelein William Anthony)
 Очоа, Эллен Лори (Ochoa Ellen Lauri)

П 
 Павелчик, Джеймс Энтони (Pawelczyk James Anthony)
 Паразински, Скотт Эдвард (Parazynski Scott Edward)
 Паризи, Роналд Энтони (Parise Ronald Anthony)
 Паркер, Роберт Аллан (Parker Robert Allan Ridly)
 Патрик, Николас Джеймс Макдоналд (Patrick Nicholas James MacDonald)
 Пейлз, Уильям Артур (Pailes William Arthur)
 Пейтон, Гэри Юджин (Payton Gary Eugene)
 Петтит, Доналд Рой (Pettit Donald Roy)
 Питерсон, Дональд Херод (Peterson Donald Herod)
 Пойндекстер, Алан Гудвин (Poindexter Alan Goodwin)
 Полански, Марк Льюис (Polansky Mark Lewis)
 Поуг, Уильям Рид (Pogue William Reid)
 Прекорт, Чарлз Джозеф (Precourt Charles Joseph)
 Проктор, Сиан (Sian Proctor)

Р 
 Райд, Салли Кристен (Ride Sally Kristen)
 Райзман, Гарретт Эрин (Reisman Garrett Erin)
 Райли, Джеймс Фрэнсис (Reilly James Francis)
 Райтлер, Кеннет Стэнли (Reightler Kenneth Stanley Jr.)
 Ранко, Марио (Runko Mario Jr.)
 Резник, Джудит Арлен (Resnik Judith Arlene)
 Редди, Уильям Фрэнсис (Readdy William Francis)
 Ричардс, Пол Уильям (Richards Paul William)
 Ричардс, Ричард Ноэл (Richards Richard Noel)
 Робинсон, Стивен Керн (Robinson Stephen Kern)
 Роминджер, Кент Вернон (Rominger Kent Vernon)
 Росс, Джерри Линн (Ross Jerry Lynn)
 Рубинс, Кэтлин (Rubins Kathleen)
 Рубио, Франсиско (Rubio Francisco)
 Руза, Стюарт Аллен (Roosa Stuart Allen)

С 
 Сакко, Альберт (Sacco Albert Jr.)
 Салливэн, Кэтрин Дуайер (Sullivan Kathryn Dwyer)
 Сега, Роналд Майкл (Sega Ronald Michael)
 Седдон, Маргарет Ри (Seddon Margaret Rhea)
 Селлерс, Пирс Джон (Sellers Piers John)
 Семброски, Кристофер (Christopher Sembroski)
 Сенкер, Роберт Джозеф (Cenker Robert Joseph)
 Сернан, Юджин Эндрю (Cernan Eugene Andrew)
 Симони, Чарльз (Simonyi Charles)
 Сирфосс, Ричард Алан (Searfoss Richard Alan)
 Скалли-Пауэр, Пол Десмонд (Scully-Power Paul Desmond)
 Скоби, Фрэнсис Ричард (Scobee Francis Richard)
 Скотт, Дейвид Рэндолф (Scott David Randolph)
 Скотт, Уинстон Эллиотт (Scott Winston Elliott)
 Слейтон, Дональд Кент (Slayton Donald Kent)
 Смит, Стивен Ли (Smith Steven Lee)
 Спринг, Шервуд Кларк (Spring Sherwood Clark)
 Спрингер, Роберт Клайд (Springer Robert Clyde)
 Стаффорд, Томас Пэттен (Stafford Thomas Patten)
 Стеркоу, Фредерик Уилфорд (Sturckow Frederick Wilford)
 Стефанишин-Пайпер, Хайдемари Марта (Stefanyshyn-Piper Heidemarie Martha)
 Стилл-Килрейн, Сьюзан Лей (Still (Kilrain) Susan Leigh)
 Стотт, Николь Мари Пассонно (Stott Nicole Marie Passonno)
 Стюарт, Роберт Ли (Stewart Robert Lee)
 Суайгерт, Джон Леонард (Swigert John Leonard)
 Суонсон, Стивен Рей (Swanson Steven Ray)
 Сэтчер, Роберт Ли (Satcher Robert Lee)

Т 
 Тагард, Норман Эрл (Thagard Norman Earl)
 Тани, Дэниел Мичио (Tani Daniel Michio)
 Таннер, Джозеф Ричард (Tanner Joseph Richard)
 Тингл, Скотт Дэвид (Tingle Scott David)
 Тито, Деннис Энтони (Tito Dennis Anthony)
 Томас, Доналд Алан (Thomas Donald Alan)
 Томас, Эндрю Сидни Уитиел (Thomas Andrew Sydney Withiel)
 Торнтон, Кэтрин Райан Корделл (Thornton Kathryn Ryan Cordell)
 Торнтон, Уильям Эдгар (Thornton William Edgar)
 Трин, Юджин Ху-Чау (Trinh Eugene Huu-Chau)
 Трули, Ричард Харрисон (Truly Richard Harrison)
 Туот, Пьерр Джозеф (Thuot Pierre Joseph)

У 
 Уайсмен, Грегори Рид (Wiseman Gregory Reid)
 Уайсофф, Питер Джеффри Келси (Wisoff Peter Jeffrey Kelsey)
 Уайт, Эдвард Хиггинс (White Edward Higgins)
 Уайтц, Пол Джозеф (Weitz Paul Joseph)
 Уилкатт, Терренс Уэйд (Wilcutt Terrence Wade)
 Уилмор, Барри Юджин (Wilmore Barry Eugene)
 Уилок, Даглас Харри (Wheelock Douglas Harry)
 Уилсон, Стефани Диана (Wilson Stephanie Diana)
 Уильямс, Джеффри Нелс (Williams Jeffrey Nels)
 Уильямс, Доналд Эдвард (Williams Donald Edward)
 Уильямс, Сунита Лин (Williams Sunita Lyn)
 Уитсон, Пегги Эннетт (Whitson Peggy Annette)
 Уокер, Дейвид Мэттисон (Walker David Mathison)
 Уокер, Шеннон (Walker Shannon)
 Уокер, Чарлз Дейвид (Walker Charles David)
 Уолз, Карл Эрвин (Walz Carl Erwin)
 Уолхайм, Рекс Джозеф (Wallheim Rex Joseph)
 Уорден, Альфред Меррилл (Worden Alfred Merrill)
 Уоткинс, Джессика (Watkins Jessica)
 Уэбер, Мэри Эллен (Weber Mary Ellen)
 Уэзерби, Джеймс Доналд (Wetherbee James Donald)
 Уэнг, Тейлор Ган-Джин (Wang Taylor Gun-Jin)

Ф 
 Фабиан, Джон Маккрири (Fabian John McCreary)
 Фергюсон, Кристофер Джон (Ferguson Christopher John)
 Феттман, Мартин Джозеф (Fettman Martin Joseph)
 Филлипс, Джон Линч (Phillips John Lynch)
 Финк, Эдвард Майкл (Fincke Edward Michael)
 Фишер, Анна Ли (Fisher Anna Lee)
 Фишер, Джек Дэвид (Fischer Jack David)
 Фишер, Уильям Фредерик (Fisher William Frederick)
 Форд, Кевин Энтони (Ford Kevin Anthony)
 Форман, Майкл Джеймс (Foreman Michael James)
 Форрестер, Патрик Грэм (Forrester Patrick Graham)
 Фоссум, Майкл Эдвард (Fossum Michael Edward)
 Фоул, Колин Майкл (Foale Colin Michael)
 Фрик, Стивен Натаниэль (Frick Stephen Nathaniel)
 Фуллертон, Чарлз Гордон (Fullerton Charles Gordon)
 Фьюстел, Эндрю Джей (Feustel Andrew Jay)

Х 
 Хайнс, Роберт (Hines Robert)
 Хайр, Кэтрин Патриция (Hire Kathrin Patricia)
 Харбо, Грегори Джордан (Harbaugh Gregory Jordan)
 Харрис, Бернард Эндрю (Harris Bernard Andrew)
 Харт, Терри Джонатан (Hart Terry Jonathan)
 Хартсфилд, Генри Уоррен (Hartsfield Henry Warren)
 Хасбанд, Рик Даглас (Husband Rick Douglas)
 Хаук, Фредерик Хэмилтон (Hauck Frederick Hamilton)
 Хейг, Тайлер (Hague Tyler Nicklaus)
 Хейз, Фред Уоллес (Haise Fred Wallacen)
 Хелмс, Сьюзан Джейн (Helms Susan Jane)
 Хенайз, Карл Гордон (Henize Karl Gordon)
 Хеннен, Томас Джон (Hennen Thomas John)
 Хенрикс, Теренс Томас (Henricks Terence Thomas)
 Херрингтон, Джон Беннетт (Herrington John Bennett)
 Хёрли, Даглас Джеральд (Hurley Douglas Gerald)
 Хиб, Ричард Джеймс (Hieb Richard James)
 Хиггинботэм, Джоан (Higginbotham Joan Elizabeth Miller)
 Хилмерс, Дейвид Карл (Hilmers David Carl)
 Хобо, Чарлз Оуэн (Hobaugh Charles Owen)
 Хобург, Уоррен (Hoburg Warren Woodrow)
 Холселл, Джеймс Дональд (Halsell James Donald, Jr.)
 Хопкинс, Майкл Скотт (Hopkins Michael Scott)
 Хоровиц, Скотт (Horowitz Scott Jay)
 Хоули, Стивен Алан (Hawley Steven Alan)
 Хоффман, Джеффри Алан (Hoffman Jeffrey Alan)
 Хьюз-Фулфорд, Милли Элизабет (Hughes-Fulford Milli Elizabeth)
 Хэм, Кеннет Тодд (Ham Kenneth Todd)
 Хэммонд, Ллойд Блейн (Hammond Lloyd Blaine)

Ч 
 Чавла, Калпана (Chawla Kalpana)
 Чанг-Диас, Франклин (Chang-Diaz Franklin Ramon)
 Чари, Раджа (Chari Raja Jon Vurputoor)
 Чиао, Лерой (Chiao Leroy Russel)
 Чилтон, Кевин Патрик (Chilton Kevin Patrick)

Ш 
 Шамитофф, Грегори Эррол (Chamitoff Gregory Errol)
 Швайкарт, Рассел Луис (Schweickart Russel Luis)
 Шепард, Алан Бартлет (Shepard Alan Bartlett, Jr.)
 Шеперд, Уильям (Shepherd William McMichael)
 Ширра, Уолтер Марти (Schirra Wolter Marty)
 Шмитт, Харрисон Хейган (Schmitt Harrison Hagan)
 Шоу, Брюстер Хопкинсон (Show Brewster Hopkinson)
 Шрайвер, Лорен Джеймс (Shriver Loren James)

Э 
 Эванс, Роналд Эллвин (Evans Ronald Ellwin)
 Эдвардс, Джо Фрэнк (Edwards Joe Frank, Jr.)
 Эйкерс, Томас Дейл (Akers Thomas Dale)
 Эктон, Лорен Уилбер (Acton Loren Wilber)
 Энгл, Джо Генри (Engle Joe Henry)
 Эпт, Джером (Apt Jerome III)
 Эрнандес, Хосе Морено (Hernandez Jose Moreno)
 Эшби, Джеффри Ширс (Ashby Jeffrey Shears)

Я 
 Янг, Джон Уоттс (Young John Watts)

Статистика 
На 12 марта 2023 года 359 астронавтов США участвовали в орбитальных космических полётах. Среди них — 55 женщин.

К этому времени нет в живых 66 астронавтов.

Ссылки 
 http://www.astronautix.com
 https://web.archive.org/web/20041216080441/http://space.kursknet.ru/
 http://www.april12.de

Списки космонавтов
Списки астронавтов США